Die Liste der Fußball-Europameisterschafts-Spielorte enthält alle Städte, in denen zwischen 1960 und 2021 Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Männer stattfanden  und 2024 stattfinden sowie zwischen 1987 und 2017 Spiele der Fußball-Europameisterschaft der Frauen stattfanden und 2022 stattfinden. In manchen Statistiken wird bei einigen Städten der in der Nähe befindliche Hauptort genannt. Diese sind daher zusätzlich angegeben. Orte und Stadien, in denen sowohl Spiele der Männer als auch der Frauen stattfanden sind fett markiert. Bis einschließlich 2016 gibt es 82 EM-Spielorte und 88 Stadien der Männer und 44 EM-Spielorte mit 45 Stadien der Frauen. Die Zuschauerzahlen beruhen auf den Angaben der UEFA in den Spielberichten. Diese können teilweise von anderen Quellen, z. B. den Zahlen der beteiligten Verbände abweichen. Orte und Stadien, in denen auch WM-Spiele stattfanden sind mit "*" markiert.

Männer

Frauen

Einzelnachweise und Fußnoten 

Spielorte
Europameisterschaft Spielorte